Plug (verbinding), een hulpstuk dat men in een, meestal geboord, gat stopt
 Stekker
 Vulkanische plug, of vulkanische prop, gestolde lava in de pijp van een actieve vulkaan
 Plug (visserij), kunstaas gebruikt in de hengelsport
 Plug RTL, een Luxemburgse jongerenzender
 Buttplug, een seksspeeltje

Zie ook 
 Plugger, iemand die een artiest promoot bij een radiostation